Фартушный — фамилия.
 Фартушный, Виталий Петрович (род. 1949) — гобоист; профессор Петрозаводской консерватории, заслуженный деятель искусств Украины, заслуженный артист Карелии.
 Фартушный, Дмитрий Васильевич (1910—1946) — гвардии лейтенант, Герой Советского Союза.
 Фартушный, Николай Иванович (род. 1949) — российский металлург, директор Таганрогского металлургического завода (2003—2011).
Фартушный, Илларион Фёдорович (1909-1944) - советский подводник-черноморец